Bolero može značiti:

 Bolero, vrsta plesa podrijetlom iz Španjolske
 Boléro, skladba Mauricea Ravela
 Bolero (1934.), film Wesleyja Rugglesa
 Bolero (1984.), film Johna Dereka
 Bolero (Haustor), album grupe Haustor iz 1985.
 Operacija Bolero, pripremna operacija za "Dan D" u 2. svjetskom ratu
 Bolero (odjeća), dio ženske odjeće
 Bolero (glazbeni sastav), bosanskohercegovačka pop-rock-skupina